Рухания́т от  (духовность):
 «Руханият» — политическая партия, действующая в Казахстане.
 «Руханият» — музей в городе Актобе (Казахстан).
 Рухания (симийа, илм ал-хикма) — суфийское оккультное учение, аналог теургии.